Ridderschap van Holland (instituut), benaming van een college van edelen van het gewest Holland
 Ridderschap van Holland (schip, 1681)